Schwenzfeier ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Udo Schwenzfeier (* 1941), deutscher Schriftsteller
 Malte Schwenzfeier (* 1995), deutscher Bobfahrer
 Werner Schwenzfeier (1925–1995), deutscher Fußballspieler und -trainer